«Пенафиел» () — португальский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Сегунда лиге. Клуб основан в 1951 году, гостей принимает на арене «25 апреля», вмещающем 6 500 зрителей. Лучшие годы клуба пришлись на 80-е и начало 90-х XX века, когда он практически постоянным участником Лиги Сагриш. «Пенафиел» провел тринадцать сезонов в Лиге Сагриш, лучшим результатом в чемпионате стало 10-е место в дебютном сезоне 1980/81 в элите, которое клуб повторил в сезоне 1987/88. В сезоне 1985/86 «Пенафиел» пробился в полуфинал кубка Португалии, где проиграл лиссабонской «Бенфике».

Достижения 
 Сегунда лига
 Победитель (2): 1979/80, 1982/83

Известные игроки 

  Сержиу Консейсау
  Жорже Кошта
  Абел Феррейра
  Филипе Азеведу
  Любинко Друлович
  Алиреза Хагиги
  Диего Коста

Известные тренеры 
  Энрике Калишту
  Антониу Соуза

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

Футбольные клубы Португалии
ФК «Пенафиел»